Чемпионат России по баскетболу 2008/2009 — 18 сезон чемпионата России по баскетболу Российской федерации по баскетболу. Он стартовал 10 октября 2008 года, а завершился матчами плей-офф до 1 июня 2009 года.

Произошло объединение в один клуб «ЦСК ВВС-Самары» и прекратившего своё существование тольяттинского «Стандарта». Красноярский «Енисей», как победитель дивизиона «Б» в сезоне 2006/2007, включен в состав участников Суперлиги «А» согласно регламенту РФБ.

28 марта 2008 года исполком РФБ принял решение по сокращению Суперлиги А до 10 команд, планировалось, что команда, занявшая 10-е место в Суперлиге А, сыграет переходные матчи с чемпионом Суперлиги Б за место в элитном дивизионе Российского первенства по баскетболу.

28 февраля 2008 года ЦСКА (Москва), бессменный лидер клубного баскетбола России последних лет, досрочно обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата (4 тура до финиша) и преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф.

19 марта 2009 года исполком РФБ поддержал предложение клубов, принятое на прошедшем в феврале Совете Лиги, не сокращать количество участников турнира и оставить его прежним. Таким образом, в сезоне 2009/10 в Дивизионе «А» мужской Суперлиги примут участие 12 команд.

Положение команд

Игры регулярного чемпионата

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Цифры чемпионата

Плей-офф 

Сроки проведения игр плей-офф Суперлиги А с 15 апреля по 31 мая 2009 года.

за 9-12 места

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2008/2009
 Суперлига Б 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 Суперлига А

Чемпионат России по баскетболу
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе